Rosen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Brian Roy Rosen
 Donn E. Rosen